Pamuk ist ein türkischer weiblicher Vorname und Familienname. Übersetzt bedeutet Pamuk „Baumwolle“ und übertragen auch „sanft“, „weiß“ und „weich“, wie die Baumwolle selbst.

Namensträger

Familienname 
 Fahri Eren Pamuk (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Kerim Pamuk (* 1970), deutsch-türkischer Schriftsteller und Kabarettist
 Melisa Aslı Pamuk (* 1991), türkische Schauspielerin
 Orhan Pamuk (* 1952), türkischer Journalist, Schriftsteller und Nobelpreisträger
 Sedat Pamuk (* 1952), deutsch-türkischer Kabarettist
 Şevket Pamuk (* 1950), türkischer Ökonom und Wirtschaftshistoriker
 Uğur Pamuk (* 1989), aserbaidschanisch-türkischer Fußballspieler
 Yılmaz Pamuk (* 1956), türkischer Fußballspieler

Sonstiges 
 Pamuk (Ungarn), Gemeinde im ungarischen Komitat Somogy

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname